Margarita de Saboya puede referirse a:

 Margarita de Saboya (m. 1254), hija de Amadeo IV, conde Saboya, y Ana de Borgoña; esposa primero de Bonifacio II, marqués de Montferrato; y después con Aymar III, conde de Valentinois.
 La Bendita Margarita de Saboya (1390–1464), marquesa de Montferrato, y hermana dominica.
 Margarita de Saboya, duquesa de Anjou, esposa de Luis III, rey titular de Nápoles; Luis IV, elector palatino; y Ulrico V, conde de Württemberg; madre de Felipe, elector palatino.
 Margarita de Saboya, condesa de Saint-Pol (1439–1483), hija de Luis, duque de Saboya, y esposa primero de Juan IV, marqués de Montferrato, y en segundo lugar de Pedro II, conde de Saint-Pol.
 Margarita de Austria, duquesa de Saboya (1480–1530), hija de Maximiliano I, Sacro Emperador romano, y María de Borgoña; esposa primero de Juan de Castilla y después de Filiberto de Saboya.
 Margarita de Francia, duquesa de Berry (1523–1574), hija de Francisco I, rey de Francia, y Claudia, duquesa de Bretaña; esposa de Manuel Filiberto, duque de Saboya.
 Margarita de Saboya (1589–1655), duquesa de Mantua y Montferrato y última virreina de Portugal.
 Margarita Teresa de Saboya (1851–1926), reina consorte de Italia, esposa de Humberto I.